Dangerous – album Tony'ego Joe White'a
 Dangerous – album Natalie Cole
 Dangerous – album Andy'ego Taylora
 Dangerous – album studyjny Michaela Jacksona
 Dangerous – album wideo Michaela Jacksona
 Dangerous – album Marleny Shaw
 Dangerous – album duetu Tuff Jam Featuring Mr. X
 Dangerous – album zespołu Wes Montgomery
 Dangerous – album zespołu The Bar-Kays
 Dangerous – album Billa Hicksa
 Dangerous – album zespołu Doobie Brothers
 Dangerous – album zespołu C'vello
 Dangerous – album zespołu Chamacos De J. D.
 Dangerous – album zespołu O. C.
 Dangerous – album zespołu Persian
 Dangerous – album zespołu Same People
 Dangerous – album zespołu Chaka Demus & Pliers
 Dangerous – album zespołu Dangerous
 Dangerous, 1976-1987 – album Ronnie Spectora
 Dangerous – singel Davida Guetty
 Dangerous – singel zespołu Depeche Mode
 Dangerous – singel zespołu Roxette
 Dangerous – singel Matta Pokory
 Dangerous – singel Cascady
 Dangerous – zespół rockowy